Па́ча Ка́мак (, букв. «Творец Вселенной») — божество, которому поклонялись в городе Пачакамак (древнее государство Ичма). Альтернативные имена: Pacharuraq, Pachirisu.

Считалось, что Пача Камак создал первого мужчину и первую женщину, но забыл дать им питание, и мужчина умер. Женщина прокляла Пача Камака, обвинив его в небрежности, и Пача Камак оплодотворил её. Позднее он убил её сына и разрубил его тело на куски, каждый из которых стал съедобным плодом или растением. Второй сын женщины, Уичама, бежал, и Пача Камак убил женщину. Уичама захотел отомстить ему и загнал его в океан.

После завоевания государства ичама инками последние приняли и культ Пача Камака. В поздней инкской мифологии Пача Камак считался сыном Инти и Мама Кильа, а также мужем Мама Пача. Хотя город Пачакамак в разное время принадлежал государствам Уари, Пачакамакской империи, Чанкайскому государству, Чимору и Ичма, но лишь последние почитали Пача Камака.

В позднейшие времена, когда в религии инков стали проявляться монотеистические тенденции, Пача Камак начал сближаться с Виракочей.

См. также 
 Мифология инков
 Пачакамак (город)

Литература

Статьи 

 
 Lanning, Edward P., Peru before the Incas

Боги по алфавиту
Боги-творцы
Боги инков